Odontonema – rodzaj roślin z rodziny akantowatych
 Odontonema – synonim Kali – rodzaju ryb z rodziny paszczękowatych